Termin PPL ima više značenja.

 Triacilglicerol lipaza, enzim
 Fosfolipid